Chilienne peut désigner : 
 L'habitante du Chili ; 
 Une bicyclette au football ;
 Une chaise longue pliante sur laquelle est tendue une toile et ne possédant pas d'accoudoir.